Hristo Hristov – regista e sceneggiatore bulgaro
 Hristo Hristov – astista bulgaro
 Hristo Hristov – lottatore bulgaro
 Hristo Hristov – schermidore bulgaro